Chalcophora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Antoine Joseph Jean Solier 1833. Chalcophora ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Chalcophora